Седьмой этап Кубка мира по биатлону 2011/12 проходит в норвежском Хольменколлене с четверга 2 февраля по воскресенье 5 февраля 2012 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 2 февраля 2012 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 2 февраля 2012 года.

Женская гонка преследования 
Гонка прошла 4 февраля 2012 года.

Мужская гонка преследования 
Гонка прошла 4 февраля 2012 года.

Женский масс-старт 
Гонка прошла 5 февраля 2012 года.

Мужской масс-старт 
Гонка прошла 5 февраля 2012 года.

Лидеры общего зачёта 
Лидеры общего зачёта после седьмого этапа.

Примечания

Ссылки 
 7-й этап Кубка мира 2011/12 на сайте IBU 

7-й этап